Де́нис Андре́с Страккуалу́рси (; 20 октября 1987, Рафаэла) — аргентинский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Денис Страккуалурси начал свою профессиональную карьеру в 2007 году в клубе «Унион» из Санчаллеса, который выступал в третьем дивизионе Аргентины. В 2008 году футболист перешёл в клуб «Химнасия и Эсгрима». За команду из Ла-Платы Страккуалурси выступал 2 сезона, в которых вышел на поле 46 раз и забил 6 мячей.

Перед началом сезона 2010/11 футболист перешёл в «Тигре». Дебют футболиста в новой команде состоялся 8 августа 2010 года, когда «Тигре» в гостях со счётом 0:1 уступил «Ривер Плейту». В своём втором матче в составе «Тигре» Страккуалурси открыл счёт своим голам за клуб, забив мяч в ворота «Арсенала» из Саранди. Всего в Апертуре 2010 Денис забил 11 голов, став таким образом лучшим бомбардиром турнира наряду с Сантьяго Сильвой. В Клаусуре 2011 Страккуалурси забил 10 мячей в ворота соперников, в том числе 17 апреля ему удалось сделать хет-трик в матче с «Бока Хуниорс» на стадионе «Бомбонера», который завершился со счётом 3:3.

31 августа 2011 года Страккуалурси перешёл в английский клуб «Эвертон» на правах сезонной аренды.

Дебют футболиста за основной состав  состоялся 17 сентября 2011 года, когда Страккуалурси вышел на поле за 7 минут до конца основного времени матча с «Уиганом» и успел отметиться голевой передачей на Ройстона Дренте. Первый гол за «Эвертон» Страккуалурси забил 27 января 2012 года в матче Кубка Англии против «Фулхэма». 11 февраля 2012 года открыл счёт своим голам в АПЛ, поразив ворота «Челси» в победном для «Эвертона» матче. По итогам февраля 2012 года был назван лучшим игроком клуба в этом месяце. Всего в составе «ирисок» провёл 27 матчей и забил 3 гола. После истечения срока аренды покинул ливерпульский клуб.

Летом 2012 года перешёл в футбольный клуб «Сан-Лоренсо».

Достижения 
 Лучший бомбардир чемпионата Аргентины: 2010А

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Химнасия и Эсгрима» Ла-Плата
Игроки ФК «Тигре»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Игроки ФК «Эмелек»
Игроки ФК «Бани Яс»
Игроки ФК «Индепендьенте Санта-Фе»
Игроки ФК «Альдосиви»
Игроки ФК «Атлетико Рафаэла»
Игроки ФК «Таранто»